Maladie d'amour est une chanson popularisée par Henri Salvador ;
 Maladie d'amour est un film réalisé par Jacques Deray ;
 La Maladie d'amour est une chanson de Michel Sardou ;
 La Maladie d'amour est un album de Michel Sardou où figure la chanson éponyme.